Chemisches Institut ist die abkürzende Bezeichnung für folgende Forschungseinrichtungen der Chemie

 Chemisches Institut der Universität Hannover, denkmalgeschütztes Bauwerk des frühen 20. Jahrhunderts in der Nordstadt von Hannover
 Chemisches Institut der Universität Heidelberg, 2016 errichteter Neubau der Universität Heidelberg

Siehe auch
 Altes Chemisches Institut